Le Windy City Open masculin 2022 est l'édition masculine du Windy City Open 2022, qui est un tournoi PSA World Tour Platinum avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Chicago du  au .

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs dont une wild card, Andrew Douglas.

En finale, le tout nouveau  mondial Paul Coll l'emporte face à Youssef Ibrahim.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de , dotation identique à l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open
 Windy City Open féminin 2022
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2022
Événement sportif à Chicago
Sport aux États-Unis en février 2022
Sport aux États-Unis en mars 2022
PSA World Series 2022